Príncipe de Asturias ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española como forma de honrar al que fuera heredero de la Corona española en el momento de su botadura:

 : fragata de 30 cañones que sirvió entre 1714 y 1721.
 : navío de línea de 70 cañones comprado por la Armada Española que estuvo en servicio entre 1716 y 1718.
 :  fue un bergantín armado con 14 cañones, en servicio en la Armada española desde 1770, hasta que fue capturado el 13 de marzo de 1794 por el corsario francés Industria al mando de Jean Baptiste Corvin.
 : navío de línea de 112 cañones construido en La Habana en 1794 y que sirvió desde 1795 hasta 1814.
 : corbeta de 24 cañones botada en 1799 que estuvo en servicio hasta 1810.
 : paquebote que sirvió a principios del siglo XIX.
 : portaaviones STOVL asignado en 1988 y dado de baja en 2013.

Nombres de buques de la Armada de España